Allan McLean "Scotty" Davidson (1891-1915) – hockeista su ghiaccio canadese
 Allan Douglas Davidson (1873-1932) – pittore inglese

Pagine correlate 
 Alan Davidson